Stärke steht für:

 Stärke, eine organische Verbindung
 Wäschestärke, ein Textilpflegemittel
 Personalstärke

synonym für Kraft:
 Kraft als physikalische Vektorgröße (umgangssprachlich)
 körperliche Kraft, siehe Kraft (Sport)
 psychische Kraft zur Lebensführung, siehe Kompetenz (Psychologie)

Siehe auch:
 Der Stärkere
 Die Stärkere
 Stark
 Sterke